Zakrzew-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zakrzew-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zakrzew-Kolonia, un village dans la voïvodie de Mazovie